Nemi ima više značenja:
 Nemi, Macerata
 Nemi, Roma